Бергхаузен:

 Бергхаузен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц
 Бергхаузен — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия